BiH:
 Bučići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik, 
 Župa Bučići, rimokatoličke župe u BiH.
 Bučići (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce